

Falkenberg, oggi Faulquemont – comune nel dipartimento della Mosella

Falkenberg/Elster – città del Brandeburgo
Falkenberg – comune-mercato della Baviera (circondario di Tirschenreuth)
Falkenberg – comune del Brandeburgo
Falkenberg – comune della Baviera (circondario di Rottal-Inn)
Falkenberg – quartiere della città di Berlino
Falkenberg – frazione del comune di Altmärkische Wische (Sassonia-Anhalt)
 Falkenberg – frazione del comune di Tauche (Brandeburgo)
Falkenberg – frazione del comune di Briesen (Mark) (Brandeburgo)
Gartenstadt Falkenberg – città giardino nel quartiere berlinese di Bohnsdorf

Falkenberg, oggi Monfalcone – comune nel Friuli-Venezia Giulia

Falkenberg – città capoluogo dell'omonima municipalità
Falkenberg – comune svedese situato nella contea di Halland

Falkenberg, oggi Montfaucon – comune nel Canton Giura